Hans Lassen kan syfta på:

 Hans Lassen (1831-1896), tysk politiker
 Hans Lassen  (1897-1974), tysk fysiker

Se även 

 Hans Lassen Martensen